Okręty US Navy o nazwie USS  "Corpus Christi":
 Pierwszy  był fregatą patrolową typu Tacoma. Brał udział w II wojnie światowej.
 Drugi  jest okrętem podwodnym typu Los Angeles.
 Trzeci USNS "Corpus Christi Bay" (T-ARVH-1), dawniej  był okrętem remontowym helikopterów. W służbie w latach 1965-74.

Corpus Christi